Il singolare del Virginia Slims of New Orleans 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Chris Evert era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–1 Anne Smith.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Chris Evert (campionessa)
  Barbara Potter (quarti di finale)
  Lori McNeil (quarti di finale)
  Stephanie Rehe (semifinali)

 Halle Cioffi (primo turno) 
 Catarina Lindqvist (secondo turno) 
 Robin White (quarti di finale) 
 Gretchen Magers (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

Virginia Slims of New Orleans 1988